Canadese censusdivisies
 Divisie Nr. 2 (Manitoba)
 Divisie Nr. 2 (Alberta)
 Divisie Nr. 2 (Newfoundland en Labrador)
 Divisie Nr. 2 (Saskatchewan)

Voetbalcompetities
 Division 2 (Gibraltar)
 Division 2 (Zweden)

Zie ook 
 Tweede Divisie